BKF steht für:
 Berufskraftfahrer
 Bürokauffrau
 Bergekranfahrzeug  der Bundeswehr
 Bösartiges Katarrhalfieber
 Burgenländisches Kabelfernsehen, ein ehemaliger österreichischer Fernsehsender
 Burkina Faso (UNDP-Code), afrikanischer Staat
 Lake Brooks Seaplane Base (IATA-Code), Wasserlandeplatz am Brooks Camp, Katmai-Nationalpark, Alaska

BkF steht für:
 Bundesverband kommunale Filmarbeit

bkf steht für:
 Beeke (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

.bkf steht für:
 die Dateierweiterung des Windows-NTBackup-Programms Backup Format

Siehe auch:
 BKF Chair

Abkürzung